Die CIK-FIA World Karting Championships, kurz: die Kart-Weltmeisterschaft wird von der CIK, dem Kart-Weltverband, veranstaltet. Die CIK wiederum unterliegt dem Automobil-Weltverband FIA. Die Kart-WM wird einmal jährlich ausgetragen und ist der Saison-Höhepunkt im professionellen Kartsport. Der Kartsport ist einer von lediglich fünf automobilen Motorsportklassen, die bei der FIA einen Weltmeisterschaft-Status genießen.

Wissenswertes 
Die Kart-Weltmeisterschaft wurde bis zum Jahr 2000 in 3 Klassen ausgetragen, in der 100-cm³-Klasse Formel A, der Formel Super A, bis 1992 Formel K, die Klasse der Werksteams, ebenfalls mit 100-cm³-Motoren, doch ohne jegliche Material-Limitierungen und größerem Vergaser. Die 3. Klasse, die immer etwas unterging, war die Formel C, die Schalter-Klasse mit 125-cm³-Getriebemotoren. Ab dem Jahr 2001 wurde die Weltmeisterschaft in 5 Veranstaltungen zu je 2 Wertungsläufen ausgefahren, und zwar nur in der Formel Super A. Alle anderen Klassen fuhren (vorerst) keine Weltmeisterschaft aus. Dieses System hat man aber recht schnell wieder abgeschafft, da die Formel Super A immer teurer wurde und kaum mehr finanzierbar war. Im Jahr 2003 kamen kaum Einschreibungen, die CIK schaffte die Formel Super A komplett ab. Alle WM-Läufe wurden abgesagt, lediglich das geplante Saison-Finale in Sarno wurde durchgeführt, die Weltmeisterschaft wurde wieder in der Formel A ausgefahren, die nach dem Wegfall der Formel Super A als Königsklasse nachrückte. Viele Werksteams kamen, die Privatiers waren sowieso da und man hatte wieder ein großes Fahrerfeld. Seit dem Jahr 2003 wird die Weltmeisterschaft wieder, wie ursprünglich, einmal jährlich, an einem Wochenende ausgefahren, in den Klassen der Formel A und Formel C, die allerdings ab dem Zeitpunkt als Super IC/C bezeichnet wird. Seit 2006 wird nun auch in der Klasse IC/A eine Weltmeisterschaft ausgefahren. Im Jahr 2007 kamen die neuen TaG-(Touch and Go-)Motoren, die mit einem Knopfdruck am Lenkrad gestartet werden und über eine Kupplung verfügen. Die Motoren haben 125 cm³ und sind bei 16.000 Umdrehungen abgeriegelt, das soll die Motoren haltbarer machen als die alten 100-cm³-Motoren, die in der IC/A bis etwa 19.000, in der Formel A bis etwa 20.000 und in der Formel Super A, dank des größeren Vergasers, weit über 20.000 drehten. Die Klassen bekamen zwar neue Namen und Motoren, aber im Prinzip ist die heutige KF1 die alte Formel A, sowie KF2 die alte IC/A. Die Formel C/Super IC/C bekam auch einen neuen Namen, sie wird ab sofort als KZ1 bezeichnet, Technisch blieb diese Klasse aber unverändert. Die Weltmeisterschaft der Formel A bzw. KF1 wurde immer zusammen mit der der Formel Super A, bzw. wird immer mit der der IC/A bzw. KF2 ausgetragen. Die Weltmeisterschaften der Formel C bzw. KZ1 hingegen wird an einem anderen Wochenende, auf einer anderen Bahn, in Verbindung mit anderen CIK-Meisterschaften ausgetragen.

Weltmeister

Weblinks 
 CIK – Commission Internationale de Karting
 FIA – Fédération Internationale de l'Automobile
 kart-magazin.de
 Website mit detaillierten Ergebnissen wichtiger Events seit 2010, u. a. auch von den Kart-Weltmeisterschaften

Kartsport
Motorsport-Weltmeisterschaft